Чмутов — фамилия; имеет женскую форму Чмутова.
 Чмутов, Иван Иванович (1817—1865) — российский художник, академик исторической живописи, автор картин на религиозные сюжеты, портретов, жанровых полотен.
 Чмутов, Николай Иванович (1907—1982) — советский государственный и партийный деятель, первый секретарь Тульского обкома КПСС (1943—1948 годы). См. также 
 Чмутово